Amphinome djiboutensis är en ringmaskart som beskrevs av Gravier 1902. Amphinome djiboutensis ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
djiboutensis